Kabinett Plenković steht für folgende Regierung von Kroatien:

 Kabinett Plenković I, 2016–2020 
 Kabinett Plenković II, seit 2020